NUTS 1 je najvišja raven sistema klasifikacije statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (NUTS). Po normativih v uredbi Evropske skupnosti 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot naj bi ta raven pokrivala že obstoječe upravne enote s 3 do 7 milijoni prebivalcev. Nižji hierarhični ravni sta NUTS 2 in NUTS 3. Pri državah z manj kot tremi milijoni prebivalcev pokriva regija NUTS 1 celotno ozemlje, kot je v primeru Slovenije. Še manjše države lahko izpustijo kakšno raven, pri Luksemburgu je tako celotno ozemlje hkrati regija NUTS 1, NUTS 2 in NUTS 3.

Viri 
 National Structures (EU). Eurostat. Pridobljeno 26.2.2018.
 Overview maps of the NUTS and Statistical Regions of Europe – Overview map of EU Countries – NUTS level 1 [Archive]
 
 Regije. Medinstitucionalni slogovni priročnik. Urad za publikacije Evropske unije.

 
Klasifikacija statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji